Tigrinya steht für:
 Tigrinya (Sprache) (auch Tigrinisch genannt), eine Sprache in Äthiopien und Eritrea
 Tigray (Volk), in Eritrea Tigrinya genannt